AV1 steht für:
 AOMedia Video 1, ein Videokompressionsverfahren.
 den Telepräsenz-Roboter von No Isolation, der Kindern mit Langzeiterkrankungen zu Hause audiovisuell die Teilnahme am Schulunterricht ermöglicht.
 den ersten Audio-Video-Anschluss (beispielsweise ein SCART-Anschluss), der einen Fernseher mit einem Video- oder DVD-Recorder/-Player verbindet.
 Asparagus Virus 1, ein Virus der Spargel befallen kann.
ein Filmunternehmen aus Kaufungen.
einen Fahrradschlauch.